Candau steht für:

 Candau, deutscher Name der Stadt Kandava in Lettland
 Casteide-Candau, Gemeinde in Frankreich

Candau ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Andreu Candau (* 1985), spanischer Handballspieler, siehe Juan Andreu
 Marcolino Gomes Candau (1911–1983), brasilianischer UN-Politiker